Великий Олексин (зупинний пункт)
 Великий Олексин -  село в Україні, Рівненського району Рівненської області